Disk har flere betydninger:

 Disk – et computer-lagringmedium
 DISK – et værktøj til adfærdsanalyse
 Disk (nadver) – den tallerken, hyppigst af sølv, som bruges ved kirkens nadver (altergang)